Puchar Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1995 odbył się w dniach 3-17 listopada 1995 w Japonii.

Uczestnicy

I Runda

Tokio 

|}

Matsumoto 

|}

II Runda

Fukuoka 

|}

Fukui 

|}

III Runda

Nagoja 

|}

Okazaki 

|}

IV Runda

Osaka 

|}

Kobe 

|}

Tabela 

|}

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki 

Puchar Świata w piłce siatkowej
1995 w piłce siatkowej
1995 w Japonii
Piłka siatkowa w Japonii
Sport w Okazaki
Zawody sportowe w Fukuoce
Zawody sportowe w Nagoi
Zawody sportowe w Kobe
Zawody sportowe w Matsumoto
Zawody sportowe w Tokio